Санта-Мария-Маджо́ре — (рус. Святая Мария Великая) название нескольких итальянских церквей, посвящённых Деве Марии:

 Санта-Мария-Маджоре — одна из великих римских базилик.
 Санта-Мария-Маджоре (Барлетта) — кафедральный собор в Барлетте
 Санта-Мария-Маджоре (Бергамо) — церковь в Бергамо.
 Санта-Мария-Маджоре (Флоренция) — церковь во Флоренции.

Другое 
 Санта-Мария-Маджоре (город) — коммуна в регионе Пьемонт.